Киселица може бити:
 Киселица (Подгорица), насеље у граду Подгорици, Црна Гора
 Киселица (Делчево), насеље у општини Делчево, Северна Македонија
 Киселица (Крива Паланка), насеље у општини Крива Паланка, Северна Македонија
 , насеље у општини Трекљано, Бугарска
 Киселица (Дунајска Стреда), насеље у округу Дунајска Стреда, Словачка

Види још 
 Кисељак
 Кисељача